Federació Europea d'Handbol (de l'anglès European Handball Federation)
 Freqüència extremadament alta (de l'anglès extremely high frequency)